Roig ist der Familienname folgender Personen:

 Àlex Soler-Roig (* 1932), spanischer Formel-1-Rennfahrer
 Antonio Roig (* 1975), spanischer Eishockeyspieler
 Bernardí Roig (* 1965), spanischer Bildhauer und Multimedia-Künstler
 Cristian Roig (* 1977), andorranischer Fußballspieler
 Emilia Roig (* 1983), französische Politologin, Gründerin des Berliner Center for Intersectional Justice
 Fernando Roig (* 1947), spanischer Unternehmer, Präsident des FC Villarreal
 Francisco Roig (* 1968), spanischer Tennisspieler
 Gonzalo Roig (1890–1970), kubanischer Komponist
 Jaume Roig († 1478), katalanischer Arzt und Autor

 Juan Roig (* 1949), spanischer Unternehmer, Präsident der Supermarktkette Mercadona
 Juan Tomás Roig y Mesa (1877–1971), kubanischer Botaniker
 Màrius Serra i Roig (* 1963), katalanischer Schriftsteller, Journalist und Übersetzer
 Montserrat Roig (1946–1991), katalanische Schriftstellerin
 Pedro Roig (1938–2018), spanischer Hockeyspieler
 Rosa Maria Miró Roig (* 1960), spanische Mathematikerin
 Virgilio Germán Roig (* 1930), argentinischer Zoologe